Askasrivier (Maattarivier); rivier in Noord Zweden, zijrivier van de Maattarivier
Askasrivier (Rautasrivier); idem, zijrivier van de Rautasrivier
Askasrivier (Muonio); idem, zijrivier van de Muonio (rivier)